Il toponimo Miclești può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Miclești, comune del distretto di Criuleni

Romania 
 Miclești, comune del distretto di Vaslui